Bosnië-Herzegovina
 Selišta (Berkovići), een plaats in de gemeente Berkovići, Bosnië-Herzegovina
 Selišta (Bileća), een plaats in de gemeente Bileća, Bosnië-Herzegovina
 Selišta (Sokolac), een plaats in de gemeente Sokolac, Bosnië-Herzegovina

Montenegro
 Selišta (Kolašin), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Kolašin
 Selišta (Pljevlja), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Pljevlja

Zie ook
 Seliste